In de economie: het door een bedrijf verplaatsen van activiteiten naar het buitenland, zie delokalisatie (economie)
 In de kwantummechanica: het "uitsmeren" van de golffunctie van een elektron over meerdere atomen, zie gedelokaliseerd elektron.